Каско-Антигуо () — один из одиннадцати административных районов, на которые подразделяется городской муниципалитет Севилья, находящийся в составе комарки Большая Севилья.

Расположение 
Район расположен в центральной, исторической части Севильи.

Граничит с:
 Южным районом и районом Лос-Ремедиос — на юге;
 районами Нервьон и Сан-Пабло-Санта-Хуста — на востоке;
 районом Макарена — на севере;
 районом Триана — на западе.

Административное деление 
Административно район Каско-Антигуо подразделяется на 12 микрорайонов ():
 Эль-Ареналь ();
 Энкарнасьон-Рехина ();
 Альфальфа ();
 Сан-Бартоломе ();
 Сан-Лоренцо ();
 Сан-Хиль ();
 Мусео ();
 Санта-Каталина ();
 Санта-Крус ();
 Ферия ();
 Сан-Хулиан ();
 Сан-Висенте ().

Население 
По состоянию на:
 1 января 2012 года население района составляло  человек ( мужчины и  женщин);
 1 января 2011 года —  человека ( мужчины и  женщин).

Примечания 

Районы Севильи